Die folgende Auflistung zeigte alle Finalisten für den Hobey Baker Memorial Award, der jährlich an den besten männlichen College-Eishockeyspieler der Vereinigten Staaten vergeben wird.

Die Finalisten werden derzeit aus den Stimmen der Cheftrainer aller Mannschaften NCAA Division I ermittelt, die jeweils die drei besten Spieler ihrer Liga und der gesamten Nation bestimmen. Auch eine Online-Abstimmung auf der Website des Hobey Baker Awards fließt in das Ergebnis mit ein.

Vor der Verleihung der Trophäe werden zunächst die zehn bestplatzierten Spieler dieser Abstimmung, die Finalisten, bekanntgegeben. Anschließend wählt das Hobey Baker Memorial Award Selection Committee aus diesem Feld den Gewinner der Trophäe. Das Komitee setzt sich aus derzeit 27 Vertretern aus Medien, Trainern, Schiedsrichtern und NHL-Scouts zusammen. Da weder die Abstimmungsergebnisse noch die genaue Rangfolge der Finalisten veröffentlicht werden, waren bis 2001 nur Sieger und der Zweitplatzierter der Abstimmung bekannt. Seit 2002 wird das Feld der Finalisten etwa eine Woche vor Bekanntgabe des Gewinners im Rahmen des Hobey hat trick von zehn auf drei Spieler verkleinert.

Bislang gelang es noch keinem Spieler, in allen vier College-Jahren für den Hobey Baker Memorial Award nominiert zu werden. Derzeitige Rekordhalter sind Nelson Emerson, Greg Johnson, Brendan Morrison, Martin St. Louis, Chris Drury, Brian Gionta und Dryden McKay, die jeweils dreimal unter den besten Zehn standen.

Finalisten seit 1981 

Abkürzungen: Nom. = Anzahl der Nominierungen zum jeweiligen Zeitpunkt, F = Stürmer, D = Verteidiger, G = Torwart

Weblinks 
 Hobey Baker Award winners, finalists auf USCHO.com

Einzelnachweise 

National Collegiate Athletic Association (Eishockey)
Liste (Eishockey)